Annieville ist der Name mehrerer Orte:

 Annieville (Arkansas) (USA)
 Annieville (South Carolina) (USA)
 Der ursprüngliche Name des Ortes North Delta (British Columbia, Kanada)

Siehe auch:
 Anneville
 Annville